Елма:

 Елма — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми
 Елма — река в России, протекает в Республике Карелия.